est un mot anglais qui peut se traduire par « arrière-pays » et qui se réfère en particulier à :

 L'outback, l'arrière-pays généralement semi-aride de l'Australie, au-delà du bush.
 Outback, un groupe de world music anglo-saxon.
  (), film australien de Jonathan Neil Dixon sorti en 2011.